Болтачево — название населённых пунктов.

Россия 
 Болтачево — деревня в Татарстане.
 Болтачево — деревня в Удмуртии.